Віта́лій Леоні́дович Петр́енко ( — ) — підполковник МВС України.

Життєвий шлях 
Пройшов строкову службу в лавах ЗСУ. По демобілізації від 1994 року працював в органах внутрішніх справ України, від міліціонера ППС до першого заступника начальника Лисичанського відділу міліції — начальника слідчого відділу. Його стараннями слідчий підрозділ став найкращим у Луганській області.

17 вересня 2014-го біля мосту поблизу села Золотарівка Попаснянського району, в напрямку до міста Сіверськ, було виявлено тіло чоловіка з простреленою головою. Ним виявився підполковник міліції Віталій Петренко, якого 8 липня 2014 року було викрадено терористами у Лисичанську.

Підполковника поховали у Лисичанську 22 вересня 2014-го.

Без Віталія лишились дружина й дві доньки.

Вшанування 
2 жовтня 2016 року в Лисичанському відділі міліції відкрито меморіальну дошку пам'яті Віталія Петренка.

Джерела 
 Герої не вмирають 
 http://lisichansk.com.ua/2014/09/31592 
 Небесна Гвардія
 Петренко Віталій Леонідович  // Книга пам'яті

Уродженці Лисичанська
Померли в Попаснянському районі
Поховані в Лисичанську